Dieser Artikel beschäftigt sich mit den Turnieren der Sportingbet.com World Series of Snooker in der Saison 2009/10.

Es war das zweite und letzte Jahr, in dem diese Turnierserie ausgetragen wurde, welche vom mehrfachen Weltmeister John Higgins mitorganisiert wurde. Es traten pro Turnier vier Spieler aus dem oberen Bereich der Snookerweltrangliste und einige Wildcardspieler an, die aus der Ausrichternation kamen.

Die Turnierserie sollte den Snookersport auch in Ländern populär machen, die nicht von der Main Tour besucht werden. Weltranglistenpunkte gab es jedoch keine.

Aufgrund der Bestechungsvorwürfe gegen Mitorganisator John Higgins und der, auf der Main Tour neu eingeführten, Players Tour Championship, die einen ähnlichen Ansatz wie die World Series verfolgt, wurde die World Series letztlich eingestellt.

1. Turnier in Killarney 

Das erste Turnier der World Series of Snooker 2009 fand am 16. und 17. Mai im INEC, Gleneagle Hotel in der Stadt Killarney statt. Offiziell hieß das Turnier Champion of Champions Challenge. In der ersten Runde wurde erneut mit zehn (statt 15) Roten gespielt. Dies wurde bereits im Finalturnier der vorherigen Saison so geregelt.

In der Vorrunde konnten sich alle vier Profis durchsetzen, auch wenn sowohl Ken Doherty als auch Jimmy White durch die jungen einheimischen Spielern an den Rand einer Niederlage gebracht wurden. Im Halbfinale kam es zur Neuauflage des WM-Finals 2009 beziehungsweise auch des WSoS-Grand Finals der Vorsaison (08/09) zwischen John Higgins und Shaun Murphy. Wie auch beim Grand Final konnte sich Murphy durchsetzen und traf im Finale auf Jimmy White, dass er recht deutlich mit 5:1 gewinnen konnte.

Spieler 

Profispieler:
  Shaun Murphy
  Ken Doherty
  John Higgins
  Jimmy White

Wildcardspieler:
  Greg Casey
  Tony Moore
  Andrew Gray
  Jason Devaney

Turnierverlauf

Century Breaks 
 131, 129 – Shaun Murphy
 118 – Ken Doherty
 100 – Jimmy White (auf 10 Rote)

2. Turnier in Prag 

Das zweite Turnier der Saison 2009/10 fand am 17. und 18. Oktober in der Aréna Sparta Podvinný Mlýn in Prag statt. In der Vorrunde machte von den Wildcardspielern Lukáš Křenek den besten Eindruck und schaffte kurz vor dem Ende gar einen Framegewinn gegen den amtierenden Weltmeister John Higgins. Die anderen drei Profispieler gewann ihre Spiele gegen die tschechischen Lokalmatadoren jeweils ohne Frameverlust. Im Halbfinale konnte Jimmy White in überraschender Deutlichkeit dann Higgins ausschalten, während Graeme Dott seinen Landsmann Stephen Maguire bezwang, welcher schon im Viertelfinalspiel gegen Kryštof Michal nicht sein bestes Snooker zeigte. Das Finale zwischen White und Dott endete schließlich 5:3 für den Engländer, der damit seinen ersten Sieg auf der World Series feiern konnte.

Spieler 

Profispieler:
  Stephen Maguire
  John Higgins
  Graeme Dott
  Jimmy White

Wildcardspieler:
  Kryštof Michal
  Osip Zusmanovic
  Lukáš Křenek
  Sishuo Wang

Turnierverlauf

Century Breaks 
 103 Jimmy White (auf 10 Rote)
 100 Graeme Dott (auf 10 Rote)

Weblinks

Einzelnachweise 

2009 10
Snookerveranstaltung 2009
Sportveranstaltung in Irland
Billardturnier in Prag